Нумитор е митичен цар на Алба Лонга, потомък на Еней.

Син е на Прока и баща на Рея Силвия, майката на Ромул и Рем. Въпреки че баща му Прока дал властта на него като на по-голям син, той е свален от трона от брат си Амулий и изгонен от града.

Като цар Нумитор се отличавал със своята справедливост. Амулий, опасявайки се от децата на Нумитор, организирал лов, където намерили смъртта си тримата сина на Нумитор, а дъщеря му Рея Силвия принудил да стане весталка, тъй като весталките дават обет за безбрачие, нарушаването на който се наказва със смърт. Така Амулий си осигурил, че Нумитор няма да има внуци – негови законни наследници. Скоро след това обаче Рея Силвия родила близнаците Ромул и Рем. След като пораснали те убили Амулий и върнали на престола своя дядо Нумитор (Ливий I, 3; Вергилий VI, 768).

Родословно дърво на царете на Алба Лонга

Външни препратки 
  Легендата за Нумитор и Ромул и Рем

Царе на Алба Лонга
Древноримска митология